Ейкозенова кислота може відноситися до однієї із трьох тісно пов'язаних хімічних сполук:
 9-Ейкозенова кислота (гадолеїнова кислота), Омега-11 жирна кислота (20:1ω11)
 11-Ейкозеновая кислота (гондоєва кислота), Омега-9 жирна кислота (20:1ω9)
  (паулінова кислота), Омега-7 жирна кислота (20:1ω7)

Жирні кислоти